Dybbøl (plaats), plaats in Denemarken
 Dybbøl (parochie), parochie in Denemarken